HMS Seahorse può riferirsi a varie navi della Royal Navy:

HMS Seahorse (1748) – fregata
HMS Seahorse (98S) – sommergibile della Classe S